Do Aankhen Barah Haath oder Do Ankhen Barah Hath (deutsch Zwei Augen, zwölf Hände) ist der Titel folgender Hindi-Filme:

 Zwei Augen – Zwölf Hände von V. Shantaram aus dem Jahr 1957
 Do Ankhen Barah Hath von Kirti Kumar aus dem Jahr 1997